Plaats in Indonesië
 Karangjambe (Padamara), een plaats in het bestuurlijke gebied Purbalingga in de provincie Midden-Java
 Karangjambe (Wanadadi), een plaats in het bestuurlijke gebied Banjarnegara in de provincie Midden-Java